Vicarellesi – abitanti di Vicarello (Bracciano)
Vicarellesi – abitanti di Vicarello (Collesalvetti)